Вилпент () град је у Француској, у департману Сена-Сен Дени.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 33.782.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Швенди

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: Insee 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској